Marzieh (Iraans zangeres) (Ashrafossadat Mortezai) (1924-2010), Perzisch-Frans zangeres
 Marzieh Reyhani (1973), Nederlands jazz-zangeres